Microdrive, famiglia di hard disk da 1 pollice sviluppata e commercializzata inizialmente dall'IBM;
Microdrive, tipo di drive a nastro magnetico sviluppato dalla Sinclair Research.